Epvre est une graphie humaniste, désuète, pour saint Èvre, évêque de Toul au  ;

Le nom Epvre peut également faire référence à :
 Saint-Epvre, commune de Moselle.
 la basilique Saint-Epvre, qui donne son nom à la place Saint-Epvre, au quartier Saint-Epvre et au gâteau Saint-Epvre, à Nancy ;